Ами́л:

 «Амил» — условное название для тетраоксида диазота N2O4, окислителя ракетного топлива.
 Амил — прежнее название углеводородного радикала пентила C5H11, в настоящее время не рекомендовано к применению ИЮПАК.
 Амил водородистый — устаревшее название предельного углеводорода пентан

Примечания